Межконтинентальный кубок по пляжному футболу 2019 () — девятый розыгрыш этого турнира по пляжному футболу. С 5 по 9 ноября 2019 года 8 ведущих национальных сборных из 4 конфедераций примут участие в борьбе за трофей в Дубае, ОАЭ.

Место проведения

Участвующие команды

Групповая стадия 

9 октября 2019 года была проведена жеребьевка, на которой восемь команд были разделены на две группы по четыре команды.

Для всех матчей указано местное время в Дубае, (UTC+4).

Группа A

Группа B

Чемпионская стадия

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение команд 

Межконтинентальный кубок по пляжному футболу
Спорт в ОАЭ в 2019 году
2019 год в футболе
Международные спортивные соревнования в Дубае